Pete, női ivarsejt
 Pete a rovarok egyedfejlődésének első állapota, ahol a sorrend: pete, lárva (átalakuláshoz szükséges táplálék felhalmozása), báb (= pupa; átalakulás felnőtt egyeddé), kifejlett egyed (= imágó).
 Pete (románul Petea) falu a romániai Szatmár megyében
 Pete keresztnév
 Személyek
 Pete László (zenész)